SDF kan vara en förkortning av:
 Stadsdelsförvaltning
 Stockholms Dövas Förening
 Syriska demokratiska styrkorna (Syrian Democratic Forces)
 Svenska Dartförbundet
 Svenska Djurparksföreningen
 IATA:s kod för Louisville internationella flygplats (Louisville International Airport)
 Svenskt Distriktsförbund inom bland annat svensk fotboll